

Personnalités 

 Ali Bennaceur (né en 1944), arbitre tunisien de football ;
 Béchir Bennaceur (1945-2002), médecin tunisien ;
 Fella Bennaceur (née en 1985), nageuse algérienne ;
 Kenza Bennaceur (née en 1976), nageuse algérienne ;
 Mohamed Chérif Benaceur (né en 1975), footballeur algérien.

Voir aussi 
 Benaceur, commune de la wilaya de Touggourt en Algérie.